Reudnitz ist der Name mehrerer deutscher Orte. Er ist slawischer Herkunft.

 ein Stadtteil der sächsischen Stadt Leipzig, siehe Reudnitz (Leipzig)
 ein Ortsteil der Gemeinde Mohlsdorf-Teichwolframsdorf in Thüringen, siehe Reudnitz (Mohlsdorf-Teichwolframsdorf)
 ein Ortsteil der Gemeinde Friedland in Brandenburg, siehe Reudnitz (Friedland)
 ein Ortsteil der Gemeinde Cavertitz in Sachsen, siehe Reudnitz (Cavertitz)